Île Charles peut désigner :
 L'Île Pearl en Nouvelle-Zélande
 L'Île Pearl dans les Bermudes